Mazia kan syfta på:

 Mázia, en ort i Grekland
 Mazia (djur), ett släkte praktfjärilar